El nombre de hombre Elvis puede hacer referencia a lo siguiente:

Música

Cantantes 

 Elvis Presley (1935-1977), cantante estadounidense.
 Elvis Costello (1954-...), cantante británico.
 Elvis Crespo (1971-...), cantante puertorriqueño.
 Elvis Perkins (1976-...), cantante estadounidense.
 Elvis Han (1992-...), cantante y actor chino.

Bateristas 

 Elvis Ramone (1954-...), baterista estadounidense.
 Brad Elvis, baterista estadounidense de la banda The Romantics.

Álbumes musicales 

 Elvis Presley, primer álbum del cantante estadounidense Elvis Presley.
 Elvis, segundo álbum del cantante estadounidense Elvis Presley.

Canciones 

 John and Elvis Are Dead, canción de George Michael.

Deportistas

Fútbol 
 Elvis Martínez (1970-...), futbolista venezolano.
 Elvis Marecos (1980-...), futbolista paraguayo.
 Elvis Bone (1983-...), futbolista ecuatoriano.
 Elvis Onyema (1986-...), futbolista nigeriano.
 Elvis Nelson Anes (1988-...), futbolista indonesio.
 Elvis Perlaza (1989-...), futbolista colombiano.
 Elvis Vásquez (1989-..), futbolista ecuatoriano.

Baloncesto 
 Elvis Rolle (1958-...), baloncestista bahameño.
 Elvis Évora (1978-...), baloncestista caboverdiano nacionalizado portugués.
 Elvis Sánchez (1978-...), baloncestista suizo nacionalizado español.

Béisbol 
 Elvis Peña (1974-...), beisbolista dominicano.
 Elvis Andrus (1988-...), beisbolista venezolano.

Políticos 

 Elvis Amoroso, político venezolano.

Películas 

 Elvis and Anabelle (2007), película independiente estadounidense.
 El último Elvis (2012), película argentina-estadounidense.
 God Is the Bigger Elvis (2012), película estadounidense.
 Elvis (2022), película biográfica musical estadounidense-australiana dirigida por el director de cine australiano Baz Luhrmann.

Documentales 

Todos estos documentales que se listan a continuación se basan en la vida de Elvis Presley.

 Elvis: That's the Way It Is (1970).
 Elvis on Tour (1972).
 Elvis in Concert (1977).

Paleontología 

 Taxón Elvis, taxón utilizado en la paleontología.

Programas de computadora 

 Elvis, editor de texto en desuso.

Personajes 

 Elvis, villano de la película Quantum of Solace.

Gastronomía 

 Sándwich Elvis, emparedado de plátano, bacón y mantequilla de maní, típico en algunas zonas de Estados Unidos.

Frases 

 Elvis ha abandonado el edificio, frase usada por los locutores durante los conciertos de Elvis Presley.